KIA har flere betydninger:
 Kia Motors − et sydkoreansk bilmærke
 Kia Asamiya − en japansk manga kunstner
 Kia Zolgharnain − en iransk fodboldspiller
 Kia (Mortal Kombat) − en fiktiv karakter fra Mortal Kombat
 Khwarizmi International Award
 Kirby Ian Andersen − en canadisk popsanger
 Killed In Action
 Kabul International Airport − en lufthavn i Afghanistan
 Kaohsiung International Airport − en lufthavn i Taiwan
 Katowice International Airport − en lufthavn i Polen
 Keflavík International Airport − en lufthavn på Island
 Kent International Airport − en lufthavn i Storbritannien
 Khartoum International Airport − en lufthavn i Sudan
 Kigali International Airport − en lufthavn i Rwanda
 Kilimanjaro International Airport − en lufthavn i Tanzania
 Kotoka International Airport − en lufthavn i Ghana
 Kuching International Airport − en lufthavn i Malaysia
 Kuwait International Airport − en lufthavn i Kuwait
 John F. Kennedy International Airport − en lufthavn i New York